(v. 1440-1495), théologien et diplomate écossais ;
 John Ireland (1827–1896), gouverneur du Texas
 John Ireland (1838–1918), premier archevêque de Saint Paul (Minnesota), fondateur d'université
 John Ireland (dates inconnues), joueur de rugby à XV irlandais
 John Ireland (1879–1962), compositeur britannique
 John Ireland (1914–1992), acteur et réalisateur américain
 John Ireland (1918–2001), vétéran du projet Manhattan
 John Ireland (fl. 1694-1701), pirate actif dans l'océan Indien.